Mužská čtyřhra Brisbane International 2019 probíhala v úvodní lednový týden roku 2019. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který skončil v úvodním kole na raketách Kyla Edmunda a Neala Skupského.

Vítězem se stal nenasazený novozélandsko-nizozemský pár Marcus Daniell a Wesley Koolhof, který ve finále zdolal americko-britské turnajové čtyřky Rajeeva Rama s Joe Salisburym po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Daniell i Koolhof vybojovali na okruhu ATP Tour čtvrté kariérní tituly ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2019